У сезоні 1950/1951 чемпіоном став лондонський клуб Тоттенгем Готспур.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати

Другий дивізіон 

Результати

Третій дивізіон Північ 

Результати

Третій дивізіон Південь 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Посилання 
rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія